Centulle Loup est le premier vicomte de Béarn, qui reçut l'investiture du duc , vers 866. Après le bannissement du duc , en 819, la Vasconie se partagea en plusieurs seigneuries indépendantes les unes des autres dont la Vicomté de Béarn.

Au , la Vicomté de Béarn comprenait seulement la vallée du gave de Pau, de Saint-Pé de Générès à Argagnon, et le pays de Vicbilh.

Biographie 
Selon la charte d'Alaon, il serait fils de , duc de Vasconie en 819 et aurait reçu de son père la vicomté de Béarn tandis que son frère Donat Loup recevait le comté de Bigorre. Selon Montlezun, il aurait épousé une Auria et serait le père de :
 , vicomte de Béarn.

Cependant, la charte d'Alaon a été depuis reconnue comme un faux du , et Montlezun s'appuyait sur cette charte. Il s'ensuit que l'existence de Centulle Loup de Béarn est sujette à caution.

Arbre généalogique

Annexes

Notes et références

Bibliographie 
 .
 Les Français peints par eux-mêmes : encyclopédie morale du , page 106, ed. L. Curmer, 1841.
 Hélène Débax, Vicomtes et vicomtés dans l'Occident médiéval, p. 130, éd. Presses Universitaires du Mirail, 2008. .

Lien externe 
 Foundation for Medieval Genealogy : vicomtes de Béarn

Articles connexes 
 Liste des vicomtes de Béarn

Centulle Bearn 00
Maison de Béarn au haut Moyen Âge
Centulle 00
Personnalité du haut Moyen Âge par nom